Майкл Фокс ():  (1921—1996) — американский актёр.
  (1921—2007) — британский барристер и судья.
  (1934—2009) — британско-израильский адвокат, сооснователь фирмы «Герцог, Фокс и Неэман».
  (род. 1989) — британской актёр.

 Фокс, Майкл Джей (род. 1961) — канадско-американский актёр, продюсер, режиссёр.

См. также 
 Фокс, Майкл () — американский боксёр.